Brande Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Brande Kirke (Ikast-Brande Kommune) – en kirke i Brande Sogn i Ikast-Brande Kommune
 Brande Kirke (Silkeborg Kommune) – en kirke i Them Sogn i Silkeborg Kommune